Кокко́ль () — название нескольких географических объектов в Казахстане:

 Кокколь — водопад на реке Большая Кокколь в Восточно-Казахстанской области.
 Кокколь — озеро в Восточно-Казахстанской области.
 Кокколь — покинутый рудник в Восточно-Казахстанской области.
 Кокколь — другое название реки Большая Кокколь.

См. также 
 Коколь